Норт има више значења:
 Норт (Јужна Каролина)
 Норт (Охајо)